

Architettura 
 Casa Bardi – edificio di Firenze
 Castello di Bardi (castello Landi) – fortificazione presso Bardi, in provincia di Parma
 Villa Bardi (ex villa del conte Mancini) – villa storica di Barberino Val d'Elsa

Arte 
 Madonna Bardi – dipinto di Botticelli, per la cappella Bardi di Santo Spirito a Firenze
 Pala di Bardi – dipinto del Parmigianino risalente al 1521

Geografia
 Bardi – comune della provincia di Parma, Italia

Persone

Bardi
 Alberto Bardi – pittore e partigiano italiano
 Danio Bardi – pallanuotista olimpico italiano
 Donatella Bardi – cantante e attrice italiana
 Francescantonio Bardi – politico italiano
 Francesco Bardi – calciatore italiano
 Giovanni Bardi – letterato, critico, scrittore, compositore e militare italiano
 Girolamo Bardi – scienziato e pedagogista italiano
 Giuseppe Bardi – presbitero italiano
 Maestro del San Francesco Bardi – pittore italiano
 Lucio Bardi – chitarrista italiano
 Pietro Maria Bardi – giornalista, gallerista, critico d'arte italiano
 Simonetta Bardi – pittrice italiana
 Ugo Bardi – chimico e accademico italiano
 Vito Bardi – finanziere e politico italiano

de' Bardi 
 Cosimo de' Bardi – giurista e arcivescovo cattolico italiano
 Contessina de' Bardi – donna italiana, moglie di Cosimo de' Medici
 Donato de' Bardi – pittore italiano
 Girolamo de Bardi – religioso e storico italiano
 Lippo Pasci de' Bardi – poeta italiano
 Roberto de' Bardi – teologo italiano

Altre varianti 
 Lina Bo Bardi – architetta italiana naturalizzata brasiliana

Altro
 Bardi – famiglia fiorentina
 Bardi Edizioni – casa editrice italiana, con sede a Roma
 Caffè Bardi – caffè storico di Livorno, Italia
 Camerata de' Bardi (anche Camerata Fiorentina) – gruppo di nobili e filosofi del XVI secolo
 I Bardi di Krefeld – soprannome dei Blind Guardian, gruppo power metal tedesco
 Marchesato di Bardi – feudo dello Stato Landi, retto dalla famiglia piacentina dal 1257 al 1682
 Sfida dei bardi – controversia letteraria del XVII secolo svoltasi in Irlanda

Pagine correlate
 Cappella Bardi
 Palazzo Bardi (disambigua)